hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) w USA, w stanie Wisconsin